

Geografia
Gabriele – frazione del comune italiano di Amendolara in Calabria
 Gabriele – torrente che attraversa la città italiana di Palermo

Persone 
Augusto Gabriele – calciatore italiano
Marco Gabriele – arbitro di calcio italiano
Paolo Gabriele – aiutante di camera del Papa, al centro del caso di cronaca Vatileaks
Teresa Gabriele – cestista canadese

Altro 
Gabriele – nome proprio di persona italiano maschile
Arcangelo Gabriele – angelo della tradizione biblica

Pagine correlate 
Gabriel
Gabrieli
Jibril